Oldham Roughyeds RLFC ou les Roughyeds d'Oldham est un club professionnel anglais de rugby à XIII basé à Oldham. Il évolue en Championship depuis 2016, il s'agit de la deuxième division du championnat de rugby à XIII d'Angleterre.

Il est l'un des clubs fondateurs de la Northern Rugby Football Union qui marque la création du rugby à XIII en 1895. Il a remporté quatre fois le Championnat d'Angleterre et trois fois la Challenge Cup.

Histoire

Palmarès 
 Championnat d'Angleterre (4) :
 Vainqueur : 1905, 1910, 1911 et 1957.
 Finaliste : 1907, 1908, 1909, 1922 et 1955.
 Challenge Cup (3) :
 Vainqueur :  1899, 1925 et 1927.
 Finaliste :  1907, 1912, 1924 et 1926.

Bilan du club toutes saisons et toutes compétitions confondues

Références 

Club de rugby à XIII en Angleterre
Club sportif fondé en 1876
Oldham